Cirrophorus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1908. Cirrophorus ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Cirrophorus